Plusieurs membres de la famille royale du Royaume-Uni portent le nom de Béatrice :
 Béatrice du Royaume-Uni (1857-1944), princesse du Royaume-Uni puis, par son mariage, princesse de Battenberg ;
 Béatrice du Royaume-Uni (1884-1966), princesse du Royaume-Uni et de Saxe-Cobourg-Gotha puis, par son mariage, duchesse de Galliera ;
 Béatrice du Royaume-Uni (1988), princesse du Royaume-Uni.
Homonymie dynastique